Şanlıurfa (provincie), een provincie in Turkije
 Şanlıurfa (stad), de hoofdstad van deze provincie
 Urfa (dialect), dialect van het Turks, gesproken in Turkije en Oezbekistan

Zie ook 
 Urra